Valesi – cognome italiano
 Giovanni Valesi, pseudonimo di Johann Evangelist Wallishauer (1735-1816) – tenore tedesco
 Vittorio Valesi (1932) – ex pistard italiano